Алгоритм DDA-линии растеризует отрезок прямой между двумя заданными точками, используя вычисления в числах с плавающей запятой или целых числах.

Алгоритм 
Пусть отрезок задан вещественными координатами концов
;
.
Растровыми (целочисленными) координатами концевых точек становятся округлённые значения исходных координат:
, ; , .

Большее по абсолютной величине число,  или , увеличенное на 1 принимается за количество шагов  цикла растеризации.

В начале цикла вспомогательным вещественным переменным  и  присваиваются исходные координаты начала отрезка:
;
.
На каждом шаге цикла эти вещественные переменные получают приращения
;
.
Растровые же координаты, продуцируемые на каждом шаге, являются результатом округления соответствующих вещественных значений  и .

Применение вычислений с вещественными числами и лишь однократное использование округления для окончательного получения значения растровой координаты обусловливают высокую точность и низкое быстродействие алгоритма.

Модифицированный алгоритм DDA-линии применяется для растеризации окружностей.

Примечания

См. также 

 Алгоритмы построения отрезка
 Алгоритм Брезенхэма
 Алгоритм Ву

Литература

Ссылки 
 Чириков С. В. Алгоритмы компьютерной графики (Методы растрирования кривых). Учебное пособие — СПб: СПбГИТМО(ТУ), 2001. — 120 с.
 Растеризация отрезка. Алгоритм DDA-линии.
 McCrea P. G., Baker P. W. On DDA circle generation for computer graphics. IEEE Trans. on Computers. — 1975. — V. C-24. — P. 1109—1110

Геометрические алгоритмы